Cook Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cook Mountain (Arkansas)	
 Cook Mountain (Colorado)	
 Cook Mountain (Rabun County, Georgia)	
 Cook Mountain (Union County, Georgia)	
 Cook Mountain (Idaho)	
 Cook Mountain (Powder River County, Montana)	
 Cook Mountain (Sanders County, Montana)	
 Cook Mountain (Clinton County, New York)	
 Cook Mountain (Essex County, New York)	
 Cook Mountain (North Carolina)	
 Cook Mountain (Virginia)	
 Cook Mountain (Washington)	
 Cook Mountain (West Virginia)	

Siehe auch:
 Cooks Mountain